Список хет-триків вищого дивізіону чемпіонату України з футболу містить перелік футболістів, які забили щонайменше 3 голи в одному матчі проведених в рамках розіграшу української футбольної вищої ліги або Прем'єр-ліги, починаючи з 1992 року.

З 1992 року за весь час проведення розіграшів чемпіонатів України з футболу 109 гравців зробили 159 хет-триків в цьому турнірі. Автором найпершого хет-трику в історії вищої ліги став нападник одеського «Чорноморця» Іван Гецко, який в матчі 7-го туру сезону 1992 забив три м'ячі у ворота вінницької «Ниви», причому 2 з них з пенальті.

11 гравців робили каре (покер) (забивали по 4 голи в матчі). Авторами каре є Юрій Гудименко, Сергій Ребров, Олег Матвєєв, Олександр Гайдаш, Іван Гецко, Георгій Деметрадзе, Брандау, Артем Мілевський, Матеус, Євген Селезньов та Сергій Куліш. Крім того Іван Гецко є єдиним футболістом, який зробив два каре.

Рекордсменом за кількістю хет-триків є Сергій Ребров, який, виступаючи за донецький «Шахтар» та київське «Динамо» 7 разів забивав по три голи в одному матчі. Жуніор Мораес є автором 5 хет-триків, Олег Матвєєв, Максим Шацьких, Олександр Косирін зробили по 4 хет-трики кожен. Загалом 31 футболіст робив хет-трики більше 1 разу.

Рішенням дирекції Прем'єр-ліги результати київського «Арсеналу» у сезоні 2013—2014 років були анульовані, а клуб було знято зі змагань до їхнього завершення. Через це хет-трик нападника донецького «Шахтаря» Факундо Феррейри не внесено до статистики.

Хет-трики

Статистика 

{| class="wikitable"
|+ Хет-трики за футболістами
! Футболіст !! Клуб !! Кількість хет-триків
|-
|  Сергій Ребров || Шахтар (2), Динамо (5) || 7
|-
|  Жуніор Мораес || Металург Д, Динамо (2), Шахтар (2) || 5
|-
|  Олександр Косирін || Металург Д || rowspan=3| 4
|-
|  Олег Матвєєв || Шахтар (3), Кремінь
|-
|  Максим Шацьких || Динамо
|-
|  Олексій Антюхін || Таврія || rowspan=6| 3
|-
|  Олександр Гайдаш || Таврія
|-
|  Іван Гецко || Чорномерець, Карпати, Кривбас,
|-
|  Олександр Ковпак || Таврія
|-
|  Олександр Паляниця || Карпати
|-
|  Євген Селезньов || Арсенал, Дніпро (2)
|-
|  Брандау || Шахтар || rowspan=20| 2
|-
|  Ісмаель Бангура || Динамо
|-
|  Валентин Белькевич || Динамо
|-
|  Олексій Бєлік || Шахтар
|-
|  Олег Венглінський || Дніпро
|-
|  Андрій Воробей || Шахтар
|-
|  Марко Девич || Металіст
|-
|  Артем Довбик || Дніпро-1
|-
|  Сергій Дранов || Металург Д, Кривбас
|-
|  Шахаб Захеді || Олімпік, Зоря
|-
|  Віктор Леоненко || Динамо
|-
|  Сергій Мізін || ЦСКА, Карпати
|-
|  Денис Олійник || Металіст, Дніпро
|-
|  Олексій Осіпов || Таврія
|-
|  Андрій Покладок || Карпати
|-
|  Михайло Поцхверія || Металург З, Шахтар
|-
|  Юрій Целих || Закарпаття, Харків
|-
|  Віктор Циганков || Динамо
|-
|  Клейтон Шав'єр || Металіст
|-
|  Сергій Шищенко || Металург Д

|-
|-

Галерея

Див. також 

 Список хет-триків англійської Прем'єр-ліги

Примітки

Посилання 
 Архів змагань на сайт Прем'єр-ліги України
 Архів замагань на сайт Федерації футболу України 
 Все хет-трики чемпионата Украины 

Чемпіонат України з футболу
Списки:Футбол